Битва при Амударье (также «Битва при Оксе») была значительным сражением в VII веке между армиями империй Сасанидов и Гектюрк против мусульманской арабской армии, завоевавщей Персию. После своего поражения последний император сасанидов, Йездегерд III, стал беглецом, на которого охотились, и бежал в Среднюю Азию, а затем в Китай.

Предыстория 
Хорасан был второй по величине провинцией Сасанидской Персидской империи. Он простирался от нынешнего северо-восточного Ирана, Афганистана и Туркменистана. Его столицей являлся Балх, находящийся в настоящее время в северной части Афганистана. В 651 году миссия по завоеванию Хорасана была поручена Ахнафу ибн Кайсу и Абдулле ибн Амиру. Абдулла маршировал из Фарса и шел коротким и менее частым маршрутом через Рей. Затем Ахнаф двинулся на север прямо к Мерву, в настоящее время расположенным в Туркмении. Мерв в то время был столицей Хорасана, и здесь Йездегерд III провел свой двор. Узнав о мусульманском наступлении, Йездегерд III отправился в Балх. В Мерве сопротивления не оказали, и мусульмане без боя заняли столицу Хорасана.

Битва 
Ахнаф остался в Мерве и ждал подкрепления из Куфы. Тем временем Йездегерд также собрал значительную власть в Балхе и также стремился к союзу с ханом Ферганы, который лично руководил турецким контингентом, чтобы помочь Йездегерду III. Умар приказал ослабить союзнические силы Йездегерда, разорвав союз с турками. Ахнаф успешно разрушил альянс, и хан Ферганы отвел свои силы, понимая, что борьба с мусульманами не была хорошей идеей и может поставить под угрозу его собственное королевство. Армия Йездегерда потерпела поражение в битве при реке Амударье и отступила к Трансоксиане. Йездегерду III удалось сбежать в Китай. Балх был оккупирован мусульманами, и с этим занятием персидская война закончилась. Мусульмане достигли самых дальних границ Персии. Помимо этого были сданы земли тюрков. Старая могущественная империя сасанидов перестала существовать.

Последствия 
После поражения в битве при Амударье Йездегерд III не смог собрать еще одну армию и стал преследуемым беглецом. После битвы он бежал в Центральную Азию ко двору хана Ферганского. Оттуда Йездегерд отправился в Китай. Тем не менее, Йездегерд III продолжал вторгаться в Персию, используя свое влияние на знати и вождей Персии, таким образом оставаясь мотивирующей силой позади персидского восстания. Во время правления халифа Усмана Йездегерд III вернулся в Бактрию, а Хорасан восстал против Халифата. Абдулла ибн Амир подавил восстание и победил силы Йездегерда. Он скиталия из одного района в другой, пока местный мельник не убил его из-за кошелька в Мерве в 651 году.

Примечания

См. также 
 Арабское завоевание Персии
 Распространение ислама
 Государство Сасанидов

История Туркменистана
Сражения Праведного халифата
Сражения государства Сасанидов
Сражения 651 года